Державні діячі:

Іоанн I († 1007) — князь Салернський
Іоанн I (906—933) — консул Гаети
 Іоанн I (1248—1314) — король Шотландії
 Іоанн I (1267—1285) — король Кіпру
 Іоанн I (1248—1314) — король Шотландії
 Іоанн I (1267—1285) — король Кіпру
 Іоанн I († 719) — неаполітанський дука
 Іоанн I Аксух († 1238) — 3-й володар Трапезундської імперії
 Іоанн I Безземельний (1166—1216) — король Англії з 1199 року та герцог Аквітанії з династії Плантагенетів.
 Іоанн I Дука (1240—1289) — володар Фессалії
 Іоанн I Посмертний (1316—1316) — король Франції, син Людовика X Сварливого і Клеменції Угорської
 Іоа́нн I Цимісхій (925—976) — візантійський імператор

Релігійні діячі:
 Іоанн І (966—1035) — митрополит київський
 Іван I († 526) — п'ятдесят третій папа Римський
 Іоан I Александрійський —  Александрійський патріарх (481—482 рр.)
 Іоан I Антіохійський (IV ст.—442 рік) — сирійський єпископ

Див. також 
 Іван I